Andrzej Żurkowski (ur. 1938) – lekkoatleta, sprinter
 Andrzej Żurkowski (ur. 1956) – doktor inżynier transportu, dyrektor Instytutu Kolejnictwa